Ajustage peut désigner :

 ajustage, en métrologie ;
 ajustage, en mécanique.